De 74e Motorcross der Naties werd verreden op 25 en 26 september 2021 in het Italiaanse Mantua.

Nadat de editie van 2020 werd geannuleerd vanwege de Coronapandemie, werd beslist om de editie van 2021 toch door te laten gaan. Doordat het Wereldkampioenschap zes weken later van start ging dan andere jaren, viel de Motorcross der Naties in 2021 middenin het seizoen, waardoor sommige piloten die kans maakten op de wereldtitel, of de voorkeur gaven aan het WK, of piloten die actief zijn in de Verenigde Staten, beslisten om niet deel te nemen. Onder andere Tim Gajser, Romain Febvre, Jorge Prado, Jeremy Seewer, Pauls Jonass, Marvin Musquin, Dylan Ferrandis, Ken Roczen, Max Anstie, Dean Wilson, Jeremy Van Horebeek, Jago Geerts en Maxime Renaux lieten weten niet beschikbaar te zijn. Onder meer Australië en de Verenigde Staten besloten om zelfs geen delegatie te sturen.

Van alle deelnemende landen mochten de twintig besten uit de kwalificaties deelnemen aan de finale. Negentien landen plaatsten zich via de kwalificaties op zaterdag, het twintigste land via de B-finale op zondagochtend. Elke ploeg bestond uit drie rijders: één in de MXGP-klasse, één in de MX2-klasse, en één in de "Open" klasse, dus met vrije keuze van motor. De wedstrijd bestond uit drie reeksen waarin telkens twee rijders per land uitkwamen: resp. MXGP + MX2, MX2 + Open, en MXGP + Open. De puntenstand per land was de som van de vijf beste resultaten die de rijders in de reeksen behaalden, het slechtste resultaat werd geschrapt.

Selectie België en Nederland
: Cyril Genot (MXGP), Liam Everts (MX2) en Brent Van Doninck (Open).
: Glenn Coldenhoff (MXGP), Roan van de Moosdijk (MX2) en Jeffrey Herlings (Open).

Deelnemerslijst

Trainingen 
De trainingen worden individueel per categorie afgewerkt.

MXGP

MX2

Open

Kwalificatiereeksen 
De kwalificatiereeksen worden individueel per categorie afgewerkt.

MXGP

MX2

Open

Uitslagen Reeksen

MXGP + MX2

MX2 + Open

MXGP + Open

Eindstand 

Motorcross der Naties
Motorsport in Italië
Sportevenement in Italië
Sport in 2021
Sport in Lombardije
Mantua